Kraimoos ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kraimoos (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kraimoos (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kraimoos (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kraimoos (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land

Siehe auch:
 Craimoosweiher